Al Khaleej (Le Golfe en langue arabe) ou ses variantes peut désigner :

clubs sportifs
 Khaleej Syrte, un club de football syrien ;
 Al-Khaleej SCC, un club de football émirati  ;
 Al Khaleej Saihat, un club omnisports saoudien comptant une section football et une section handball ;

journaux dans le Golfe persique
 Akhbar Al Khaleej, un journal de langue arabe, à Bahreïn ;
 Khaleej Times, un journal quotidien de langue anglaise publié à Dubaï, aux Émirats arabes unis.